Joseph Vidal peut désigner :

 Joseph Vidal (1866-1936), homme politique français ;
 Joseph Vidal (1933-2020), homme politique français.